«А́ль-Хали́дж» — саудовский футбольный клуб из города Сейхат (провинция Эш-Шаркийя), выступающий в Саудовском первом дивизионе. Основан в 1945 году. Домашние матчи проводит на стадионе им. принца Найифа бин Абдулазиза, вмещающем 12.000 и расположенном в городе Сейхат провинции Эш-Шаркийя.

Название 
Название клуба «Аль-Халидж» () на русский язык переводится как «залив» и было дано клубу ввиду его дислокации в городе Сейхат (провинция Эш-Шаркийя), расположенном на берегу Персидского залива, который изображён также на эмблеме клуба.

История 
Клуб был основан в 1945 году. За свою историю, «Аль-Халидж» дважды выходил в Саудовскую Премьер-лигу, в которой затем играл в сезонах 2003/04 и 2006/07, однако, оба раза занимал в итоге только последнее 12-е место, ввиду чего возвращался назад в первый дивизион. В сезоне 2007/08 «Аль-Халиджу» нехватило совсем немного для очередного возвращения в Премьер-лигу, однако, он занял в итоге в первом дивизионе только 4-е место, отстав на 5 очков от 2-го места, дающего право на повышение в классе.

Клубные цвета

Достижения

Внутренние 
12-е место в Саудовской Премьер-лиге: (2)
 2003/04, 2006/07

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на сайте Goalzz.com 

Футбольные клубы Саудовской Аравии